Mulle Meck bygger en båt är en bok av George Johansson och Jens Ahlbom i serien Mulle Meck. Boken gavs ut 1994.

Handling 
Mulle Meck byggde en gång en bil. Med den åkte han till andra änden av vägen för att se vad som fanns där. Vid vägens ände fanns ett hav. Han bestämde sig för att bygga en båt för att komma vidare.

Källor

Skönlitteratur 1994
Svenska barnböcker
Sjöfart i skönlitteratur